El Marsa peut désigner :

 El Marsa (Alger), une commune de la wilaya d'Alger en Algérie
 El Marsa (Chlef), une commune de la wilaya de Chlef en Algérie
 El Marsa (Skikda), une commune de la wilaya de Skikda en Algérie
 El Marsa, une banlieue de Laâyoune au Maroc
 La Marsa (El-Marsa) en Tunisie

Voir aussi
 

Homonymie de toponyme